Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Claro Open Colombia 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Samuel Groth a Chris Guccione, který skončil ve čtvrtfinále na raketách Nizozemců Koolhofa s Middelkoopem.

Vítězem čtyřhry se stala nenasazená francouzsko-česká dvojice Édouard Roger-Vasselin a Radek Štěpánek, startující díky žebříčkové ochraně. Ve finále zdolala chorvatsko-novozélandské turnajové trojky Mateho Paviće s Michaelem Venusem ve dvou setech 7–5 a 6–3.

Oba šampioni získali premiérový titul v probíhající sezóně a do žebříčku ATP si připsali 250 bodů. Pro Rogera-Vasselina to byla devátá deblová trofej na okruhu ATP Tour. Štěpánek vybojoval osmnácté turnajové vítězství ve čtyřhře a první od US Open 2014.

Nasazení párů 
  Treat Conrad Huey /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Samuel Groth /  Chris Guccione (čtvrtfinále)
  Mate Pavić /  Michael Venus (finále)
  Jonathan Marray /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Claro Open Colombia
ATP World Tour 2015